Kleinaign ist der Ortsname von

 Kleinaign (Eschlkam), Ortsteil des Marktes Eschlkam, Landkreis Cham, Bayern
 Kleinaign (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern